Соревнования по гребному слалому среди байдарок-одиночек у женщин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 17 и 18 сентября. Приняли участие 20 спортсменок из 16 стран.

Штепанка Гильгертова из Чехии выиграла золото в этой дисциплине на второй Олимпиаде подряд.

Второе и третье место заняли француженки Брижитт Гибаль и Анн-Лиз Барде.

Медалисты

Соревнования

Квалификация 
Соревнования проходили в 2 попытки. Итоговый результат каждой попытки складывался из времени, затраченного на преодоление дистанции и количества штрафных очков. Одно штрафное очко равняется одной секунде времени. По итогам квалификации в финал проходили 15 спортсменок, показавших наименьшее общее время по сумме двух попыток.

Финал 
Финал проводился по такой же схеме, как и квалификация. Победителем первой попытки стала Брижитт Гибаль. Вторая попытка лучше удалась Штепанке Гильгертовой, которая по общему результату двух попыток и стала победительницей игр.

Ссылки 
 Результаты игр 
 Официальный Олимпийский отчёт